Галактион може да се отнася за:
 Св. Галактион, християнски светец
 Галактион Хилендарец (1830 – 1894), български духовник и революционер
 Галактион Старозагорски (р. 1946), български митрополит